(Oude) Raadhuis kan verwijzen naar:

Nederland
 Raadhuis van Appingedam
 Raadhuis van Balk
 Raadhuis van Barsingerhorn
 Raadhuis van Blerick
 Raadhuis (Brunssum)
 Raadhuis (Chaam)
 Raadhuis van De Rijp
 Raadhuis van Dirkshorn
 Raadhuis van Edam
 Raadhuis (Geleen)
 Raadhuis van Goedereede
 Raadhuis van Graft
 Raadhuis ('s-Gravenzande)
 Raadhuis van Grootschermer
 Raadhuis van Haarlemmermeer
 Raadhuis van Hilversum
 Raadhuis van Hoogwoud
 Raadhuis van Idaarderadeel
 Raadhuis van Jisp
 Raadhuis van Middelharnis
 Raadhuis van Monnickendam
 Raadhuis van Nieuwe Niedorp
 Raadhuis van Nieuwer-Amstel
 Raadhuis (Noordwijk)
 Raadhuis (Obdam)
 Raadhuis van Ouddorp
 Raadhuis van Pijnacker
 Raadhuis van Ransdorp
 Raadhuis van Roosendaal
 Raadhuis van Schellinkhout
 Raadhuis (Spanbroek)
 Raadhuizen van Steenbergen
 Raadhuis van Schoorl
 Raadhuis van Schoten
 Raadhuis van Tegelen
 Raadhuis van Usquert
 Raadhuis van Vlieland
 Raadhuis van Wateringen
 Raadhuis van Westzaan
 Raadhuis van Winkel
 Raadhuis van Zwaag

Oude Raadhuis 
 Oude Raadhuis (Almelo)
 Oude Raadhuis (Haarlemmermeer)
 Oude raadhuis (Heerlen)
 Oude Raadhuis (Hillegom)
 Oude raadhuis (Mierlo)
 Oude raadhuis (Naaldwijk)
 Oude raadhuis (Tongelre)
 Oude raadhuis (Venray)
 Oude Raadhuis (Wassenaar)
 Oude raadhuis (Willemstad)

Voormalig Raadhuis 
 Voormalig raadhuis (Laren)
 Voormalig raadhuis (Zaandam)

Overige landen
 Raadhuis van Bochum
 Raadhuis van Goslar
 Raadhuis (Poznań)
 Oude raadhuis (Potsdam)
 Raadhuis van Wrocław

en ook:
 Joods Raadhuis van Praag

Zie ook
 Gemeentehuis (doorverwijspagina)
 Stadhuis